

Patronyme 

 Constantin Regamey (1907-1982), musicien suisse 
 Louis Pierre Guillaume Régamey (1814-1878), dessinateur et lithographe français
 Félix Régamey (1844-1907), peintre et caricaturiste français
 Frédéric Régamey (1849-1925), peintre, illustrateur et écrivain français
 Guillaume Régamey (1837-1875), peintre français
 Jacques Regamey (1863-1927), architecte suisse
 Marcel Regamey (1905-1982), avocat, journaliste, essayiste et éditeur vaudois 
 Maurice Regamey (1924-) cinéaste et acteur français
 Pie Raymond Régamey (1900-1996), dominicain et historien d'art français